Franck Biancheri ist der Name folgender Personen:

* Franck Biancheri (Politiker, 1960) (* 1960), monegassischer Politiker 
 Franck Biancheri (Politiker, 1961) (1961–2012), französischer Politiker (Newropeans)